Langtoft kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Langtoft, Lincolnshire, ort i England, 
 Langtoft, East Riding of Yorkshire, ort i England,